Георге Лазэр (; ,  — , ) — румынский общественный деятель и , уроженец Трансильвании.

Собрав вокруг себя в Бухаресте нескольких патриотов, Лазэр решил бороться против греческого влияния фанариотов и основал румынскую школу с широкой программой в национальном духе; составлял учебники, заботился об открытии подобных школ в других городах, основал культурно-прогрессивное общество на национальных началах.

В 1818 году Г. Лазэр открыл в Бухаресте первую школу с преподаванием на румынском языке — школу имени Святого Саввы, которая существует и поныне, называясь Национальный колледж имени Святого Саввы. Является одним из старейших и наиболее престижных учебных заведений в Румынии.

Ссылки 
 
 
 Gheorghe Lazăr ≈ întemlietor al scolii nationale romineşti (1779≈1823), в кн.: Înaintaşi de seamă ai ştiintei romineşti, Buc., 1961.

Общественные деятели Румынии